Lobularia može označavati:
Lobularia (Plantae) Desv., biljni rod iz porodice Brassicaceae
Lobularia (Fungi)  Velen., rod gljiva iz porodice Rhytismataceae.